Chojny puede hacer referencia a los siguientes lugares:

 Chojny, Voivodato de Gran Polonia (centro-oeste de Polonia).
 Chojny, Voivodato de Cuyavia y Pomerania (centro-norte de Polonia).
 Chojny, Voivodato de Łódź (Polonia central).
 Chojny Młode, Voivodato de Podlaskie (noreste de Polonia).
 Stare Chojny, Voivodato de Podlaskie (noreste de Polonia).

Enlaces externos